Die Cathay Pacific Sun Hung Financial Hong Kong Squash Open 2010 fanden vom 25. bis 29. August 2010 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie der PSA World Series. Es war mit 155.000 US-Dollar dotiert. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie der WSA Gold 60. Es war mit 74.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Amr Shabana, der das Turnier in den vier vorangegangenen Jahren stets gewonnen hatte, davon die letzten dreimal in Folge gegen Grégory Gaultier. Shabana schied in diesem Jahr im Viertelfinale aus, als er mit 1:3 gegen Gaultier verlor. Dieser erreichte zum vierten Mal in Folge das Finale und blieb erneut sieglos. Ramy Ashour bezwang Gaultier mit 10:12, 11:9, 11:9, 9:11 und 11:9. Für Ashour war dies der erste Titel bei diesem Turnier. Den Damenwettbewerb gewann Nicol David zum nunmehr sechsten Mal in Folge. Im Endspiel siegte sie mit 11:6, 12:10 und 12:10 gegen Jenny Duncalf.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenzen bestanden aus je 32 Spielern, davon je acht Plätze für Qualifikanten. Die jeweils 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Dick Lau einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2010